Мая Оджаклієвська ( 21 квітня 1952, Скоп'є, СФРЮ) — македонська співачка.

Дискографія 
 Биће све у реду, 1982
 Беле њиве, 1995

Посилання 
 Maja Odzaklijevska - Biografija 

Македонські співачки
Музиканти XXI століття